Garden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Garden Township (Arkansas)
 Garden Township (Iowa)
 Garden Township (Kansas)
 Garden Township (Michigan)
 Garden Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Garden City Township
 Garden Grove Township
 Garden Plain Township